MEF steht als Abkürzung für:

 Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Italien)
 Mittel-Erzgebirgs-Fernsehen
 Marine Expeditionary Force, drei Militärverbände des United States Marine Corps
 ein Messwert in der Lungenfunktion, siehe Lungenfunktion #Maximaler exspiratorischer Fluss (MEF)
 Mediterranean Expeditionary Force (M.E.F.), Hauptquartier der Britischen Armee im Ersten Weltkrieg
 Mehrfachfrankatur (MeF), Freimachung eines Briefes mit mehreren gleichen Marken, Gegensatz zur Einzelfrankatur
 Flugplatz Melfi, Flugplatz in Melfi, Tschad (IATA-Code)
 Middle East Forum, US-amerikanische Denkfabrik
 MEF-Zellen (mouse embryo fibroblast)
 Managed Extensibility Framework, eine Komponente des .NET Frameworks
 Metro Ethernet Forum, ein Industriekonsortium (Non-Profit) von Carriern, Cloud- und Technologie-Dienstleistern 

Abkürzung